Desgracia hace referencia a varios artículos:

Desgracia, según el DLE «situación de quien sufre un suceso doloroso»;

Desgracia, situación inherente al zaragocismo
Desgracia sinónimo de Fany;

Arte 

 Desgracias acaecidas en el tendido de la plaza de Madrid, y muerte del alcalde de Torrejón, grabado de Goya;

Literatura 

 Desgracia, novela;

Otros